Gerrit Wagner (componist) (1862-1892), Vlaams componist 
 Gerrit Wagner (Shell) (1916-2003), Nederlandse bestuursvoorzitter van Royal Dutch Shell